Ши́ло (вероятно от праслав. *šidlо, от šiti — «шить», родственно  — «шило» и  — «шило») — игла с рукоятью. Используется закройщиками и сапожниками для прокалывания плотных материалов, к примеру, кожи. Находит применение и у других мастеров (у столяров, плотников — ), в качестве канцелярской принадлежности, электромонтажного инструмента.

Шило может иметь деревянную, пластмассовую или металлическую рукоять. В отличие от швейной иглы, наконечник шила не имеет отверстия. Известны случаи, когда длинное шило было применено как колющее холодное оружие.

Фразеологизмы 
 «Шило в стену и на койку» — профессиональная поговорка сапожников (о конце рабочей недели)
 «Шила в мешке не утаишь»
 «Менять шило на мыло»
 «Шило в заднице»

См. также 
 Стилет
 Чертилка
 Заточка (оружие)

Примечания

Литература 

 
 

Инструменты